Валериа́н Константи́нович Агафо́нов (; 31 июля 1863, Лесное, Санкт-Петербургская губерния — 27 января 1955, Ницца) — русский геолог, писатель и почвовед, участник революционного движения. Последние 33 года жизни проживал во Франции.

Биография 
Родился  года в посёлке Лесное у Санкт-Петербурга. Происходил из дворянской семьи православного вероисповедания.

С 1872 года учился во второй Петербургской гимназии. В восемнадцатилетнем возрасте, после кончины матери и внезапного паралича отца, ушёл из 7 класса гимназии и два года давал частные уроки, служил воспитателем в училище для глухонемых. В 1885 году сдал экзамены экстерном в 10-й Петербургской гимназии.

В 1885 году он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В процессе учёбы проявил больший интерес к минералогии. После окончания университета с отличием в 1889 году был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. В 1893 году он был назначен консерватором минералогического кабинета университета и занимал эту должность до 1895 года. Одновременно начал писать очерки в ряде журналов, в 1893 году вошёл в редколлегию журнала Мир Божий.

Участвовал в экспедиции профессора В. В. Докучаева по почвенно-геологическому изучению Полтавской губернии и напечатал очерк Прилукского уезда.

В 1895 году Агафонов был командирован за границу (на 2,5 года) для продолжения образования и подготовки диссертации. В 1896—1897 годах жил в Женеве, где работал под руководством профессора Соре. По возвращении 2 года проработал в Министерстве финансов. В 1903 году защитил магистерскую диссертацию о полихроизме кристаллов.

Политическая деятельность 
В студенческие годы В. К. Агафонов участвовал в политических кружках. Учился вместе с будущим основателем «Союза освобождения» и кадетской партии В. И. Вернадским. Принимал участие в демонстрациях, был на плохом счету у полиции. В 1901 году за участие в демонстрации на Казанской площади выселен из Санкт-Петербурга, но вскоре вернулся.

В 1903 году Агафонов был назначен преподавателем Петербургского политехнического института. Однако, в январе 1905 он подал заявление об увольнении, в знак протеста против событий Девятого января. С этого времени Агафонов занялся активной революционной деятельностью. Работал в Совете объединённых землячеств, участвовал в издании «Накануне», «Известий крестьянских депутатов», «Трудовой России». На втором съезде партии социалистов-революционеров, проходившем в Финляндии, вступил в партию.

В. К. Агафонов был редактором ряда газет и журналов запрещённых цензурой:
 Крестьянский депутат. 1905. В 1905 г. газета запрещена цензурой
 Накануне. 1905. В 1905 г. журнал запрещён цензурой
 Рабочая Россия. 1905. В 1905 г. газета запрещена цензурой
 Мир Божий. 1893—1906. В 1906 г. журнал запрещён цензурой. Переименован в «Современный мир».

В 1906 году из-за преследования полиции он выехал в Париж, где вошёл в эсеровскую группу. В конце 1907 вместе с Я. Л. Делевским возглавил эсеровскую группу «инициативного меньшинства», которая в 1909 году была преобразована в Союз левых социалистов-революционеров. Вместе с Делевским был редактором-издателем газеты «Революционная мысль», которая выходила в Лондоне, а затем в Париже в 1908—1909 годах. Свои статьи в это время подписывал псевдонимом Северский. Основным мотивом его публикаций был призыв к усилению террористической деятельности.

В Париже изучал секретные материалы полиции, по возвращении в Россию издал сенсационную книгу «Заграничная охранка», составленную на основе секретных документов заграничной агентуры<ref>Агафонов В. К. Заграничная охранка: Составлено по секретным документам заграничной агентуры и Департамента полиции (с приложением очерка «Евно Азеф» и списка секретных сотрудников заграничной агентуры). Пг.: Книга, 1918. 388 с.</ref>.

После Февральской революции в 1917 году Агафонов входил в Центральный комитет русских беженцев во Франции, много сделав для отправки революционеров-эмигрантов в Россию. По распоряжению Керенского в Париже была создана комиссия по разбору архивов бывшей заграничной агентуры Департамента полиции во главе с Е. И. Раппом, в состав которой вошёл и В. К. Агафонов.

В сентябре 1917 года вернулся в Россию. Основал газету «Народ», выступал против пораженчества и большевиков.

В 1920 году В. К. Агафонов переехал в Крым, в Симферопольском Таврическом университете ему было предоставлено место профессора на кафедре физической географии. В 1921 г. был избран депутатом в Париж для установления научных связей с Сорбонной.

 В эмиграции 

В 1921 году не вернулся из командировки в Париж.

В 1920-х гг. по поручению Парижской Академии наук и Французского института агрономических исследований провел ряд экспедиций по изучению почв территории Франции. На основе собранных материалов была составлена почвенная карта Франции.

В Париже Агафонов входил в учредительный комитет лиги по борьбе с антисемитизмом, был товарищем председателя Русского академического союза. В 1930—1935 годах — член правления Тургеневской библиотеки. Во время Второй мировой войны жил в Жуан-ле-Пен, организовал в Ницце общество помощи русским эмигрантам.

Умер 27 января 1955 года в результате автомобильной аварии. Похоронен на кладбище Caucade в Ницце.

Видное место в трудах Агафонова занимала популяризация успехов современного естествознания. Им написан ряд научно-популярных книг: «Наука и жизнь» (1906), «Настоящее и прошлое Земли» (1895, последнее издание — 1926), «Землетрясения» (1915), «Вулканы» (1916), «Образование Земли» (1917) и др. На протяжении ряда лет он редактировал научно-популярный раздел журнала «Мир Божий», на страницах которого знакомил читателей с достижениями современной науки.

 Масонство 
Посвящён в ложу «Северная звезда» Великого востока Франции по рекомендации Б. Миркина-Гецевича и Н. Пораделова — 6.5.1925, возвышен в степень подмастерье — 15 января 1926 года, возведён в степень мастера-масона — 15 ноября того же года. хранитель печати с 7 января 1927 по 1928 год, с 5 ноября 1931 по 1932 и в 1934—1936 годы. 2-й страж в 1929—1931. Юридический делегат (судья) с 1932 по 1935 год. Член ложи до кончины. По окончании Второй мировой войны почти не посещал собраний по возрасту.

 Семья 
Первая жена Величко, Лидия Андреевна (скончалась в 1939 (возможно в 1940) в Ленинграде). Не эмигрировала вместе с бывшим мужем во Францию. От этого брака у них была дочь Инна (в замужестве Саранчина) (1889—1976, скончалась в Ленинграде) — врач по профессии, много лет заведовала стоматологической клиникой Путиловского (Кировского) завода.
 Внучка — геолог-петрограф Саранчина, Галина Михайловна (1911—2004) — профессор геологического факультета ЛГУ

В 1886 году женился на Спиро, Юлия Михайловна (скончалась 30 марта 1922), изучавшей тогда в университете медицину (видимо, речь идёт о второй жене и год женитьбы указан ошибочно, так как дочь от первого брака родилась в 1889). От этого брака у них было трое сыновей:
 Сергей
 Михаил (1901, Санкт-Петербург — 1980, Брюссель)
 Владимир — (18 июля 1895, Санкт-Петербург — 24 декабря 1981, Париж) — участник белого движения, штабс-капитан, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

 Награды 
 Большая золотая медаль АН.
 Кавалер Ордена Почётного легиона.

Был награждён премиями и медалями различных научных учреждений Франции: Французского геологического и Французского минералогического обществ, а также Международной ассоциации науки о почвах.

 Членство в организациях 
 1891 — Действительный член Минералогического общества
 1925 — Масонская ложа «Северная звезда»

 Библиография 

Автор более 200 научных и научно-популярных трудов, среди них книги:
 Агафонов В. К. Попытки определить возраст почв и аналогичных им образований. СПб.: тип. В. Демакова, 1890. 13 с.
 Агафонов В. К. Третичные и ледниковые образования Полтавской губернии. СПб.: изд. Полтавск. губ. земства, 1894. 133 с.
 Агафонов В. К., Баранов П. Ф., Глинка К. Д. и др. Н. М. Сибирцев: его жизнь и деятельность: [Некролог]. СПб., 1901. 40 с.
 Агафонов В. К. Индивидуализм и социализм. СПб.: тип. В. И. Яковенко, 1906. 63 с.
 Агафонов В. К. Наука и жизнь. СПб.: тип. т-ва Обществ. польза, 1906. 336 с.
 Агафонов В. К. Землетрясения. Пг.: изд. П. П. Сойкин, 1915. 32 с. (Знание для всех; № 5).
 Агафонов В. К. Вулканы. Пг.: тип. П. П. Сойкин, 1916. 40 с. (Знание для всех; № 2).
 Агафонов В. К. Образование земли. Пг: тип. П. П. Сойкин, 1917. 32 с. (Знание для всех; № 11).
 Агафонов В. К. Заграничная охранка: Составлено по секретным документам заграничной агентуры и Департамента полиции (с приложением очерка «Евно Азеф» и списка секретных сотрудников заграничной агентуры). Пг.: Книга, 1918. 388 с.; То же. Парижские тайны царской охранки. М.: Русь, 2004. 413, [2] с. (Сер. Из секретных и личных архивов).
 Agafonoff V., Brioux Ch. Etude sur les sols de limon de la Seine-Inférieure et en particulier sur le limon des plateaux de Blosseville-Bonsecours. Paris: Dunod, 1931. 12 p.

 Примечания 

 Литература 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. // Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001.
 Тихомиров В. В., Воскресенская Н. А. 100 лет со дня рождения В. К. Агафонова // Сов. геология. 1964. № 4. С. 136—137.
 Lacroix A., Lutaud L. Demolon A. Préfaces // V. Agafonoff. Les sols de France au point de vue pédologique. Paris: Dunod, 1936. P. I—XIII.
 Malycheff V., Deicha G.'' Valérien Agafonoff / (1863—1955) // Bull. Soc. géol. France. 1956. Vol. 6. N 4/5. P. 453—459.

Ссылки 

  в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геологи Российской империи
Журналисты России
Русские эмигранты первой волны во Франции
Эсеры
Масоны ВВФ
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Почвоведы Российской империи
Почвоведы Франции
Минералоги XIX века
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Вторая Санкт-Петербургская гимназия
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета